T15 ou T-15 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-15, une mission spatiale soviétique.

Domaine militaire 
 T-15, un char belge utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 T-15 Armata, un véhicule de combat d'infanterie russe.

Médecine 
 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, d’après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Simca-Gordini T15, une Formule 1 qui participa au championnat du monde en 1950.

Transport 
 T15 ex-Prusse, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres